Álex Quiñónez – velocista ecuadoriano
 Alfonso Quiñónez – cestista ecuadoriano
 Alfonso Quiñónez Molina – politico salvadoregno
 Anthony Quiñónez, noto come Tony Revolori – attore statunitense
 Banner Geovanny Caicedo Quiñónez – ex calciatore ecuadoriano
 Carlos Quiñónez – ex calciatore guatemalteco
 Carlos Armando Gruezo Quiñónez – ex calciatore ecuadoriano
 Deinner Quiñónez – calciatore colombiano
 Dennys Quiñónez – calciatore ecuadoriano
 Francisco Quiñónez – soldato spagnolo
 Hólger Quiñónez – calciatore ecuadoriano
 Jackson Quiñónez – ex ostacolista ecuadoriano naturalizzato spagnolo
 Jhonny Quiñónez – calciatore ecuadoriano
 Joao Quiñónez – calciatore ecuadoriano
 Luis Quiñónez – ex calciatore colombiano
 Lupo Quiñónez – ex calciatore ecuadoriano
 Máximo Wilson Tenorio Quiñónez – ex calciatore ecuadoriano
 Michael Jackson Quiñónez – calciatore ecuadoriano
 Pedro Quiñónez – calciatore ecuadoriano
 Romel Quiñónez – calciatore boliviano